Saint-Flour, Cantal
 Saint-Flour, Puy-de-Dôme